Saint-Chéron kan syfta på:
 Saint-Chéron, Essonne
 Saint-Chéron, Marne